ALGOL – un linguaggio di programmazione
 Algol – stella variabile soprannominata la stella del diavolo
 Algol (o Algol – Tragödie der Macht) – film di fantascienza del 1920 diretto da Hans Werckmeister
 Algol – personaggio della saga videoludica Soulcalibur
 Algol – famiglia di stadi e booster a propellente solido costruiti dalla Aerojet
 Algol – bassista del gruppo black metal Forgotten Tomb
 Algol – celebre linea di televisori portatili prodotti da Brionvega dal 1964